Наталенки () — село, Оболонский сельский совет, Семёновский район, Полтавская область, Украина.

Население по переписи 2001 года составляло 125 человек.

Географическое положение 
Село Наталенки находится на правом берегу реки Кривая Руда, выше по течению примыкает село Оболонь, ниже по течению на расстоянии в 4,5 км расположено село Ивановка. Около села расположено большое озеро Солёное.

История 
Присутствует на карте 1812 года как Наталенков

Примечания